Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan avse:

i Finland, föregångare till Vägförvaltningen
i Sverige, föregångare till Vägverket